У́лица Бочкова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Бочкова — улица в Москве.
 Улица Бочкова — улица в Мурманске.